Calderara di Reno in dialetto emiliano Caldarera, comune della città metropolitana di Bologna, Emilia-Romagna.
Roberto Caldarera, cavaliere lombardo, governatore del castello di Nicosia e «fondatore» del castello di San Filadelfo.

Pagine correlate
 Calderara